Turniej olimpijski w tenisie stołowym kobiet podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2008 roku w Pekińskiej Hali Tenisa Stołowego.

Kalendarium

Rozstawione zawodniczki 
Zawodniczki zostały rozstawione w oparciu o ranking światowy ITTF.

Pierwszych szesnaście zawodniczek zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodniczki z miejsc od 17 do 32 rozpoczynały udział od drugiej rundy turnieju. Zawodniczki z miejsc 33 - 50 rozpoczynały start od pierwszej rundy, natomiast zawodniczki z miejsc 51 - 78 rozgrywały rundę eliminacyjną.

Turniej

Eliminacje

Runda Finałowa

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008